Влади́мир Каза́нцев:
 Казанцев, Владимир Гаврилович (1849—1902) — уральский живописец-пейзажист, академик живописи.
 Казанцев, Владимир Дмитриевич (1923—2007) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.